Questa voce elenca le prestazioni delle 41 nazionali che hanno partecipato almeno una volta ai campionati mondiali di calcio femminile.

Esordio delle nazionali 
Un totale di 44 squadre si è qualificato almeno una volta alla fase finale del campionato mondiale. Sette sono le nazionali presenti in tutte le edizioni finora disputate: le quattro che hanno vinto almeno una volta il trofeo (Stati Uniti, Germania, Giappone, Norvegia) insieme a Brasile, Svezia e Nigeria. Undici squadre sono arrivate almeno una volta in semifinale, otto hanno disputato almeno una finale e quattro hanno vinto almeno una volta il trofeo. La nazionale statunitense è l'unica ad essersi sempre piazzata sul podio e, insieme a quella tedesca, l'unica ad aver vinto due edizioni consecutive.

Risultati di squadra nei campionati mondiali 
Legenda

 1ª – Campione
 2ª - Secondo posto
 3ª - Terzo posto
 4ª - Quarto posto
 QF - Quarti di finale
 OF - Ottavi di finale
 1T - Primo turno

  •  – Non qualificata
     – Non partecipa alle qualificazioni
    – Nazione ospitante
 Q - Qualificata per il prossimo torneo
 S - Squalificata
 R - Ritirata

Classifica delle squadre per numero di presenze

Collegamenti esterni 
 

Campionato mondiale di calcio femminile